Els Estanys de la Coma de l'Infern és un petit grup de tres estanys d'origen glacial, molt propers entre ells, del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord.

Éstan situats al sud-est del terme, a prop del límit amb els termes de Mentet, de la comarca del Conflent, i, més a prop, del de Setcases, de la del Ripollès. Són al sud-est de la Coma de l'Infern, als peus -sud-oest- del Pic de Dalt de Coma Mitjana i al nord-oest del Pic de l'Infern.

Referències 

Llacs de Fontpedrosa